Росси́йское филосо́фское обще́ство (РФО) — российская философская организация (научное общество).

Описание 
РФО представляет собой некоммерческую, негосударственную общественную организацию, объединяющую философов на основе общности интересов, работающих в области как философских исследований так и преподавания философии.

Членами РФО считаются те из них, кто уплатил членские взносы за текущий год.

В настоящее время РФО насчитывает 1191 член (по состоянию на 07.09.2020), включая философов ближнего и дальнего зарубежья (например, членами РФО являются 8 философов из США).

В состав РФО входят около 100 региональных и городских отделений, философских обществ, первичных организаций и несколько десятков специализированных подразделений.

История 
Российское философское общество является преемником (с 1992 года) Философского общества СССР, созданного в 1971 году.

Президенты Общества, по году избрания:
 1971 — акад. Константинов, Фёдор Васильевич
 1987 — акад. Фролов, Иван Тимофеевич
 1999 — акад. Стёпин, Вячеслав Семёнович
 2019 — акад. А. В. Смирнов

Председатели ревизионной комиссии: В. С. Молодцов (1971—1982), .

Конгрессы и конференции 
РФО организует регулярные (раз в 2-3 года) Российские философские конгрессы, принимает участие во Всемирных философских конгрессах. В частности, в 1998 году на конгрессе в г. Бостон (США) участвовало 42 члена РФО.

Ежегодно РФО проводит около 100 Всероссийских и региональных научных конференций, Круглых столов, симпозиумов и т. д. по актуальным проблемам философских исследований и преподавания философии.

Современная структура 
Президент — Смирнов А. В., акад. РАН, д.филос.н., проф., директор ИФ РАН (Москва) 

Вице-президенты

Гусейнов А. А., акад. РАН, д.филос.н., проф., научный руководитель ИФ РАН (Москва)
Лекторский В. А., акад. РАН, д.филос.н., проф., г.н.с. ИФ РАН (Москва)
Миронов В. В., чл.-корр. РАН, д.филос.н., проф., декан философского факультета МГУ (Москва)
Дудник С. И., д.филос.н., проф., директор Институт философии СПбГУ (Санкт-Петербург) – председатель Санкт-Петербургского филос. общества
Резник Ю. М., д.филос.н., проф., г.н.с. ИФ РАН (Москва) – заместитель Президента

Члены Президиума 

    Ажимов Ф. Е., д.ф.н., проф., декан факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ (Москва), профессор департамента философии и религиоведения ДВФУ (Владивосток) – председатель Приморского отделения РФО
    Бельский В. Ю., д.ф.н., проф., зав. кафедрой социологии и политологии Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя (Москва)
    Билалов М. И., д.ф.н., проф., зав. кафедрой онтологии и теории познания ДГУ (Махачкала) – председатель Дагестанского отделения РФО
    Диев В. С., д.ф.н., проф., директор Института философии и права НГУ (Новосибирск) – председатель Сибирского отделения РФО
    Драч Г. В., д.ф.н., проф., профессор ЮФУ (Ростов-на-Дону)
    Кирабаев Н. С., д.ф.н., проф., проректор, зав. кафедрой истории философии РУДН (Москва)
    Колотуша В. В., д.ф.н., проф. (г. Голицыно) – председатель Московского областного философского общества
    Королев А. Д., к.ф.н., с.н.с. ИФ РАН (Москва) – главный ученый секретарь РФО
    Лешкевич Т. Г., д.ф.н., проф., профессор ЮФУ (Ростов-на-Дону) – председатель Донского философского общества
    Лисеев И. К., д.ф.н., проф., г.н.с. ИФ РАН (Москва) – председатель Московского философского общества
    Марков Б. В., д.ф.н., проф., профессор Института философии СПбГУ (Санкт-Петербург)
    Покровская Т. П., к.ф.н., доц., доцент философского факультета МГУ (Москва)
    Пружинин Б. И., д.ф.н., проф., рук. сектора ИФ РАН и главный редактор журнала «Вопросы философии» (Москва)
    Рабош В. А., д.ф.н., проф., проректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) – председатель Герценовского философского общества
    Русакова О. Ф., д.полит.н., проф., Институт философии и права УО РАН (Екатеринбург) – председатель Екатеринбургского отделения РФО
    Салихов Г. Г., д.ф.н., доц., декан факультета философии и социологии БГУ (Уфа)
    Токарева С. Б., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Волгоградского гос. университета (Волгоград) – председатель Волгоградского отделения РФО
    Устьянцев В. Б., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии Саратовского гос. университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратов) – председатель Саратовского отделения РФО
    Чубаров И. М., д.ф.н., проф., директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ (Тюмень)
    Шестопал А. В., д.ф.н., проф., профессор кафедры философии МГИМО (Москва)
    Щелкунов М. Д., д.ф.н., проф., директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ (Казань) – председатель Татарстанского отделения РФО

Почетные члены Президиума РФО (представители других стран СНГ)

 Колчигин С. Ю., д.ф.н., проф., главный научный сотрудник Института философии и права КН МОН РК (Алмата, Казахстан)
 Шермухамедова Н. А., д.ф.н., проф., зав. кафедрой «Философия и методология науки» Факультета социальных наук Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека – председатель Узбекистанского отделения РФО

Издания 
Деятельность РФО освещает ежеквартальное периодическое издание общества — Вестник Российского философского общества (Вестник РФО).

Журнал содержит следующие рубрики:

    Колонка редактора (Ю.М. Резник)
    Навстречу Российскому философскому конгрессу (А.Ю. Антоновский, А.Д. Королев)
    Онтология и теория познания. Логика (М.И. Билалов, А.А. Крушанов, С.А. Павлов)
    История философии (С.И. Бажов, В.Н. Белов)
    Философия науки и техники (И.К. Лисеев, А.Д. Королев, О.В. Малюкова)
    Социальная и политическая философия (А.Ю. Антоновский, В.В. Колотуша, Т.П. Покровская)
    Философская антропология (Б.В. Марков)
    Философия культуры и образования (В.Ю. Бельский, И. И. Докучаев, Г.В. Сорина)
    В порядке дискуссии (Ю.М. Резник)
    Обзоры и рецензии (Л.Ф. Матронина)
    Научная жизнь (Л.Ф. Матронина)
    Информация для авторов (Л.Ф. Матронина)

Редакция журнала: 

 Главный редактор — Смирнов А. В., д. ф.н, проф., президент РФО
Заместитель главного редактора — Резник Ю. М., д.ф.н, проф., зам. президента РФО 
 Ответственный секретарь — Матронина Л. Ф., к. ф. н.

Примечания

Ссылки 

 rfo1971.ru — официальный сайт Российского философского общества (РФО).

Философские организации России
Научные общества России
Общественные организации России
Организации, основанные в 1971 году